

Geografia
 Caselle Lurani –  comune italiano della provincia di Lodi in Lombardia

Persone
 Francesco Lurani Cernuschi – alpinista, esploratore e musicologo italiano
 Giovanni Lurani Cernuschi – pilota automobilistico, ingegnere e giornalista italiano

Altro
 Lurani – famiglia nobile milanese
 Palazzo Lurani Cernuschi – edificio storico di Milano
 Villa Lurani-Cernuschi – edificio storico di Casatenovo